Boetzkes ist der Familienname folgender Personen:

 Claus-Erich Boetzkes (* 1956), deutscher Fernsehmoderator und Journalist
 Reinhard Boetzkes (1886–1967), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer